Versus (sous-titré Contrepoint de vue sur le cinéma) est une revue cinématographique trimestrielle et désormais diffusée en kiosques.

Créée en 2002 (premier numéro en avril de cette année-là), la revue, alors disponible en librairies spécialisées, s'est d'abord imposée  comme publication alternative inspirée par des magazines cultes comme Starfix et Mad Movies...

Aujourd'hui, elle est l'un des plus actifs (pour ne pas dire militants) représentants de la presse cinématographique indépendante.

Liens externes
Site officiel

Presse écrite en France
Titre de presse créé en 2002
Revue de cinéma